Prangos turbinata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och Erwin Gauba, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och Erwin Gauba. Prangos turbinata ingår i släktet Prangos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
turbinata